El término Mil, MIL o 1000 se puede referir a:

 El número mil;
 El año 1000;
 Los años 1000;
 El primer milenio;
 El año 1000 a. C.;
 Los años 1000 a. C.;
 La unidad de longitud, mil;
 La unidad de medida de ángulos utilizada en el ámbito militar, mil angular;
 El dominio de Internet .mil;
 Milán, por su código IATA;
 Los helicópteros rusos Mil;
 El Movimiento Ibérico de Liberación;
 La expedición de los Mil.
 Mill, conceptualización de la milésima parte de un dólar estadounidense.

Enlaces externos